Deux églises de Finlande sont nommées église de Kauhajärvi d’après le village où elle se trouvent :
 l’église de Kauhajärvi à Kauhajoki ;
 l’église de Kauhajärvi à Lapua, dont le clocher est l’œuvre d’Alvar Aalto.